Ziener ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ziener (1870–1941), deutscher Schauspieler und Filmregisseur
 Manny Ziener (1881–1972), deutsche Schauspielerin
 Slavica Ziener (* 1968), deutsche Fotografin

Siehe auch:
 Zinner